, (1987-), acteur gallois ;
 , (1988-), boxeur gallois ;
 Chris Jenkins, producteur de cinéma gallois ;
 , haltérophile gallois ;
 Chris Jenkins, ingénieur du son américain.